Sokna steht für:

 Sokna (Libyen), Ort in Libyen
 Sokna (Norwegen), Fluss im Landesteil Trøndelag, Norwegen